Ožbalt je lahko:

 Ožbalt, moško osebno ime
 Ožbalt, naselje v občini Podvelka